Via dei Portici – Bolzano
 Via dei Portici – Cairo Montenotte
 Via dei Portici – Merano